Beck's – birra tedesca
 Becks – soprannome del calciatore inglese David Beckham

Pagine correlate

Beck